Sango o Xangô – divinità della mitologia yoruba, venerato anche da diverse religioni afroamericane
 Sango – popolo africano noto anche come Ngbandi
 Lingua sango – lingua africana
 Sango – divinità minore scintoista
 Sango – personaggio del fumetto Inu-Yasha
 Sango – variante rossa del ravanello daikon
 Sangō – cittadina giapponese